

Населені пункти та їхні частини
 Турово — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Турово — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Турово — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Турово — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Турово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Турово — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Турово — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Турово — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Турово — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Турово — частина села Новий Подлецьк у гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Турово — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Турово — лісова осада в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки